Francja:
 Gruyère – miejscowość

Szwajcaria:
 Gruyère – okręg w kantonie Fryburg
 Lac de la Gruyère – zbiornik retencyjny 

Osoby:
 Théodore-Charles Gruyère – francuski rzeźbiarz

Inne:
 gruyère – rodzaj sera francuskiego
 gruyère – rodzaj sera szwajcarskiego

Zobacz też
 Gruyères